Губи — рухливі складки, які огороджують з переду ротову порожнину
 Статеві губи — частини зовнішніх статевих органів у самок деяких ссавців та у жінок:
 Великі статеві губи
 Малі статеві губи

Топонім 

 Губи — село у Вілейському районі Мінської області

 Губи — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Губи — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Губи — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Губи — частина міста Каліш в Великопольському воєводстві
 Губи — частина села Мали-Мендромеж у гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Губи — частина села Белін у гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Губи — частина села Зеленцин у гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Губи — частина села Острувек у гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Губи — частина села Зможна-Воля в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Губи — частина села Медзьно в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Губи — частина села Ґура-Влодовська в гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Губи — частина села Желіславиці в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Губи — частина села Вишина-Фалковська в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Губи — частина села Брудкі в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Кльонувець у гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Павлово в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Дахова в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Ґромбково в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Зелінець у гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Ґжебенисько в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Бінково в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Дорухув у гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Ловенцин у гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Дембець у гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Залесе-Мале в гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Руново в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Малахово в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Сьнециська в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Кшижаново в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Венґлево в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Сарбія в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Тоженець у гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Павловіце в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Кремпково в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Старчаново в гміні Некля Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Роздражев у гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Кросін у гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Мщичин у гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Поджеве в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Любонець у гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Сарбія в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Сьмешково в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Губи — частина села Гембиці (Ґембіце) в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

 Губи — село в Руднянському районі Смоленської області

Див. також 
 Губа (значення)
 Уста